Die 28. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  28. Division (Deutsches Kaiserreich)
  28. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  28. Infanterie-Division (Wehrmacht), später umgegliedert zur 28. leichten Infanterie-Division, später zur 28. Jäger-Division
  28. Division (Japanisches Kaiserreich)
  28. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  28. Infanterie-Division (Polen)
  28. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  28. Schützendivision (Sowjetunion)
  28th Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  28th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  28. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  28. Kavallerie-Division (Sowjetunion)

Gepanzerte Verbände 
  28. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Wallonien“
  28. Panzer-Division (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  28th Air Division (Vereinigte Staaten)

Sonstige Verbände 
  28. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern